Les guerres ottomano-persanes opposent l'Empire ottoman  et l'Iran (la Perse dans les sources européennes anciennes) du  pour la possession du Moyen-Orient et du Caucase. Elles se terminent par les , signés en 1823 et 1847.

 Guerre ottomano-séfévide et bataille de Tchaldiran (1514) opposant Sélim  à Ismail , fondateur de la dynastie des Séfévides
 Guerre ottomano-séfévide (1532-1555) opposant Soliman  le Magnifique à Tahmasp 
 Guerre ottomano-séfévide (1578–1590) opposant Mourad III à Muhammad Khudabanda puis Abbas  le Grand et Simon  de Karthli
 Guerre ottomano-séfévide (1603–1618) opposant Ahmet  puis Mustafa  à Abbas  le Grand
 Guerre ottomano-séfévide (1623-1639) opposant Mourad IV à Abbas  le Grand puis Safi , conclue par le traité de Qasr-i-Chirin (1639)
  opposant Mahmud  à Tahmasp II puis Abbas III et Nâdir Châh
  opposant Mahmud  à Nâdir Châh
  opposant Abdülhamid  à Mohammad Sadeq Khan
  opposant Mahmoud II à Abbas Mirza

Sources 
  dans sa version du .

Guerre de l'époque moderne
Guerres ottomano-persanes
Histoire du Caucase
Guerre du XVIe siècle
Guerre du XVIIe siècle
Guerre du XVIIIe siècle
Guerre du XIXe siècle
Homonymie de guerres